

Sigle 

CSS, sigle composé d'un C et de deux lettres S, peut faire référence à :

Associations et organismes 
 Central Security Service, un service cryptographique américain ;
 Centrale solaire spatiale ;
 Conseil supérieur de la santé ;
 Comment s'en sortir, une revue internationale de philosophie féministe et de théorie queer ;

Clubs 
 Club sportif sfaxien, un club omnisports tunisien ;
 Compagnie sucrière sénégalaise, un club sénégalais de football ;

Entreprises 
 Compagnie sucrière sénégalaise, une entreprise du Sénégal ;
 CSS Assurance, une compagnie d'assurance en Suisse ;

Informatique et multimédia 
 Cascading Style Sheets (en français : feuilles de style en cascade), est un langage informatique utilisé pour mettre en forme des documents XML et HTML;
 , une technique d'étalement de spectre ;
 , un système de protection des DVD vidéos ;
 , un commutateur réseau ;
 Counter-Strike: Source, un jeu vidéo multijoueur ;
 Customer Self Service, un service de gestion de demandes de clients ;

Divers 
 Code de la sécurité sociale, un code juridique ;
 Complémentaire santé solidaire, une aide aux dépenses de santé en France ;
 , un projet de recherche en astronomie ;
China Space Station, le nom en anglais de la station spatiale chinoise ;
 , un sigle précédant le nom des bateaux de la marine des États confédérés (sudistes) durant la guerre de Sécession ;
 Cansei de Ser Sexy, un groupe de rock électro brésilien ;
 Cansei de Ser Sexy, le premier album du groupe.

Le CSS

Le css est un langage de programmation  compatible avec le html qui se relie avec des "link" dans la balise  :

Un document CSS se code en .css il permet de modifier le style d'une page html